Thăng Bình (Quảng Nam)
 Thăng Bình (Thanh Hóa)